Die Abkürzung tLZ bzw. TLZ steht für:

 Treppenlicht-Zeitschalter
 den IATA-Code des Flughafens Catalão in Brasilien
 taktsynchroner Lastgangzähler, siehe Synchronous Modular Meter
 Thüringische Landeszeitung
 Trierische Landeszeitung

T-LZ als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Belgien: Mietwagen

Abkürzung